Кондаков Василь Якович (1907—1956) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Кондаков Віталій Олексійович (1973—2016) — капітан 3-го рангу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кондаков Никодим Павлович (1844—1925) — історик мистецтва, візантиніст, археолог.
 Кондаков Олександр Володимирович (1992—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кондакова Олена Володимирівна — льотчик-космонавт Російської Федерації, Герой Російської Федерації.
 Кондаков Юрій Миколайович (*1975) — український футболіст, захисник.
Прізвища